Националният отбор по футбол на Северна Македония е под контрола на Футболната федерация на Северна Македония и представя страната в международните футболни първенства от 1994 година насам. Отборът през 2020 се класира на Евро 2021 след като побеждава Грузия с 1:0 на плейофа за класиране. Заради спора за името на държавата в организираните от ФИФА и УЕФА турнири до 2019 г. отборът участва под името Бивша югославска република Македония. Мачовете си националният отбор по футбол на Северна Македония обикновено играе на Градския стадион в столицата Скопие.

История 
Футболната федерация на Република Македония добива правото да участва в турнири, организирани от ФИФА и УЕФА през 1994 година, когато е приета за член на двете организации.

Но първият мач на националния отбор на новосформираната след разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия държава се състои година по-рано. В приятелски мач, игран на 13 октомври 1993 г. в словенския град Кран, той постига победа с 4 – 1 над националния отбор на Словения. Треньор на отбора в този мач е Андон Дончевски.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 От 1945 до 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 23 септември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Селекционери 
 До 2 май 2016 г.

България – Северна Македония

Външни препратки 
 Официален сайт на Футболната федерация на Македония
 Македонски футбол – MacedonianFootball.com
 Архив с всички резултати на отбора (от 1993 г. до днес) в сайта на RSSSF

Бележки 

Северна Македония